Зестафоні — місто в Грузії.
 Зестафоні (футбольний клуб) — грузинський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни